Betz peut faire référence à :

Patronyme 

 Albert Betz (1885-1968), physicien allemand ;
 Limite de Betz, formule d’aérodynamique ;
 Carl Betz (1921-1978), acteur américain ;
 François-René de Betz (1648-1726), officier de marine français ;
 Franz Betz (1835-1900), baryton-basse allemand ;
 Georg Betz (1903-1945), officier SS allemand ;
 Matthew Betz (1881-1938), acteur américain ;
 Maurice Betz (1898-1946), écrivain et traducteur français d’auteurs de langue allemande ;
 Paul Betz (1895-1944), Général-major allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Pauline Betz (1919-2011), joueuse de tennis américaine ;
 Pierre Betz (1899-1969), photographe, éditeur d’art et collectionneur français ;
  (1834-1894), anatomiste et histologiste russe ;
 Cellules pyramidales géantes de Betz, cellules du cerveau.
 Famille de Ryckman de Betz

Toponymes 
 Betz, commune française de l'Oise ;
 Betz-le-Château, commune française d'Indre-et-Loire.
 Betz, ce château du Brabant flamand situé sur la commune de Geetbets en Belgique a appartenu au baron Fernand de Ryckman de Betz.

Hydronyme 
 Le Betz, rivière de France, affluent du Loing.
 Le Betz, rivière de France, affluent de la Sarthe.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France